McClellan ist der Familienname folgender Personen:
 Abraham McClellan (1789–1866), US-amerikanischer Politiker
 Barr McClellan (* 1939), US-amerikanischer Unternehmer, Rechtsanwalt und Autor
 Brian McClellan (* 1986), US-amerikanischer Fantasy-Autor
 Charles A. O. McClellan (1835–1898), US-amerikanischer Politiker
 Edward McClellan Cummins (1886–1926), US-amerikanischer Golfer

 Gerald McClellan (* 1967), US-amerikanischer Boxer
 James H. McClellan (* 1947), US-amerikanischer Elektroingenieur 
 Jennifer McClellan (* 1972), US-amerikanische Politikerin der Demokratischen Partei
 John Little McClellan (1896–1977), US-amerikanischer Politiker

 Scott McClellan (* 1968), US-amerikanischer Pressesprecher
 Sid McClellan (1925–2000), englischer Fußballspieler

McClellan steht für:
 McClellan (West Virginia), Ort in den Vereinigten Staaten

Siehe auch:
 McClellan Township
 McClelland
 McLellan